Bobby Moore (1941-1993), joueur de football anglais

Bobby Moore est un nom pouvant désigner:

 (1958-2015), joueur de baseball américain
 (né en 1965), joueur de baseball américain
, coureur professionnel de motocross américain

Voir aussi
, groupe de soul américain

Moore, Bobby